Le sigle INRA peut signifier :
 Institut national de la recherche agronomique, organisme français de recherche en agronomie fondé en 1946, transformé en INRAE en 2020 ;
 Institut national de recherches archéologiques, organisme luxembourgeois ;
 , une association internationale créée en 1997.